Peu, extremitat dels animals utilitzada per a la locomoció
 Peu (heràldica), peça situada a la part inferior de l'escut
 Peu (unitat mètrica), unitat bàsica de la mètrica de molts idiomes en la descripció del ritme d'un poema
 Peu (unitat de longitud), unitat de mesura equivalent a uns 30 cm
 Peu (castell), la pinya castellera
 Peus de gat, sabatilles d'escalada.
 Peus de porc (gastronomia).
 Vot amb els peus, llibertat d'un individu o comunitat d'escollir la forma de govern a la que s'adscriu per mitjà del territori
 Bolets:
 Peu de rata
Peu de rata bord
Peu de rata groc
Peu de rata gris
 Peu de rei, instrument de mesura.